KNVB beker 2016/17 (amateurs)
 KNVB beker 2016/17 (mannen), seizoen 2016/17 van de KNVB beker voor mannen
 KNVB beker 2016/17 (vrouwen), seizoen 2016/17 van de KNVB beker voor vrouwen